Вожгорское се́льское поселе́ние или муниципальное образование «Вожгорское» — упразднённое муниципальное образование со статусом сельского поселения в составе Лешуконского муниципального района Архангельской области. 

Соответствует административно-территориальной единице в Лешуконском районе — Вожгорскому сельсовету.

Административный центр — Вожгора.

География 
Находится на востоке Лешуконского района. Крупнейшие реки поселения: Мезень, Мезенская Пижма, Шегмас.

История 
Муниципальное образование было образовано в 2006 году.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входят следующие населённые пункты:

См. также 
 Список населённых пунктов Лешуконского района
 Административно-территориальное деление Архангельской области
 Усть-Четласский заказник

Примечания

Ссылки 
 
 Областной закон «О статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области»  (редакция 2004 года)
 Подчинённые пункты Лешуконского района (Вожгорский сельсовет) // Справочник административного деления Архангельской области в 1939—1945 годах
 

Упразднённые сельские поселения Архангельской области
Муниципальные образования Лешуконского района